Venturia (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Venturia (micologia), gènere de fongs de la família Venturiaceae 
 Venturia (zoologia), gènere de vespes parasitoides, de la família del icneumònids